

Geografia

Austria 
 Klausen-Leopoldsdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden

Niemcy 
 Klausen – dzielnica Remscheid
 Klausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Włochy 
 Klausen – gmina

Osoby 
 Janick Klausen – duński lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Steinar Klausen – norweski badmintonista

Zobacz też 
 Clausen
 Claussen
 Klause